Herrarnas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta arrangerades mellan 20 juli och 3 augusti 1996. USA vann guldet, Jugoslavien silvret och Litauen bronset. Alla matcher spelades i Morehouse College Gymnasium och i Georgia Dome.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Slutlig ställning

 Jugoslavien

Basket vid olympiska sommarspelen 1996